Семёнова — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носительницы 
 Семёнова, Александра Юрьевна (род. 1998) — российская гимнастка.
 Семёнова, Алёна Михайловна (род. 1980) — российская актриса.
 Семёнова, Валентина Петровна (род. 1952) — советская гребчиха.
 Семёнова, Вера Павловна (1928—2021) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР (1981).
 
 
 Семёнова, Дарья (род. 2002) — туркменская пловчиха.
 
 Семёнова, Елизавета Евгеньевна (род. 2004) — российская футболистка.
 
 Семёнова, Ирина Семёновна (род. 1949) — советская и российская поэтесса.
 
 Семёнова, Леда Александровна (род. 1939) — советский и российский киномонтажёр.
 Семёнова, Лидия Константиновна (род. 1951) — советская и украинская шахматистка, тренер.
 
 Семёнова, Людмила Николаевна (1899—1990) — советская актриса.
 
 Семёнова, Марина Тимофеевна (1908—2010) — русская балерина, балетмейстер.
 
 Семёнова, Наталия Юрьевна (род. 1951) — советский и российский искусствовед.
 
 Семёнова, Нимфодора Семёновна (1787—1876) — русская оперная певица.
 
 
 Семёнова, Прасковья Семёновна (1913—2002) — Герой Социалистического Труда.
 
 Семёнова, Тамара Ивановна (род. 1946) — актриса театра.
 Семёнова, Татьяна Сергеевна (род. 1990) — российская биатлонистка.
 Семёнова, Ульяна Ларионовна (род. 1952) — советская баскетболистка.
 Семёнова, Юлия Юрьевна (род. 1976) — российская самбистка и дзюдоистка.

Составные фамилии 
 Семёнова-Тян-Шанская, Анастасия Михайловна (1913—1992) — советский геоботаник.
 Семёнова-Тян-Шанская, Вера Дмитриевна (1883—1984) — российская и советская художница.
 Семёнова-Тян-Шанская, Ирина Петровна (род. 1961) — французский филолог, историк, искусствовед.

Топоним 
 Семёнова — река в бассейне Ичи на полуострове Камчатка в России.
 Семёнова — деревня в Далматовском районе Курганской области России.
 Семёнова — деревня в Серовском городском округе Свердловской области России.
 Семенова — деревня в Латвии. Примечания